Aschalim oder Ashalim bezeichnet:

 Aschalim (Siedlung), eine israelische Gemeinschaftssiedlung in der Negev-Wüste
 Kraftwerk Aschalim, ein Sonnenwärmekraftwerk in Israel
 Ashalim, ein Kinderhilfswerk des Joint Distribution Committee in Israel